Балинцы:
 Украина
 Балинцы — село в Снятынском районе Ивано-Франковской области.

 Молдавия
 Балинцы — село в Сорокском районе.
 Новые Балинцы — село в Сорокском районе.